Демаре — передача в русском языке нескольких фамилий французского происхождения.

Фамилия распространена среди канадцев, где многие её известные носители относятся к влиятельному клану финансистов.
 Демаре, Поль (1927—2013) — канадский бизнесмен и миллиардер.

Демаре, Анри (1661—1741) — французский композитор эпохи барокко.
 Демаре, Ансельм Гаэтан (1784—1838) — французский зоолог и писатель.
 Демаре, Николя (учёный) (1725—1815) — французский физик и геолог.

Демаре, Жан (1595—1676) — французский поэт и драматург.
 Демаре, Жан-Батист (1682—1762) — маршал Франции.
 Демаре, Николя (министр финансов) (1648—1721) — министр финансов Франции.

Демаре, Лукас (1910—1981) — аргентинский кинорежиссёр и сценарист.